Майк Макгрэди () был американским журналистом и писателем, а также — вдохновителем одной из самых известных литературных мистификаций XX века «Незнакомец пришёл обнажённым» .

Мистификация и всерьёз 
«Он хотел доказать свою точку зрения о безвкусии, и у него это получилось очень хорошо. Хотя обозреватель Newsday Майк МакГрейди, скончавшийся 13 мая в возрасте 78 лет, получил награду Overseas Press Club за свои репортажи из Вьетнама, его всегда будут помнить как организатора литературной мистификации 1969 года «Незнакомец пришёл обнажённым» . Вызывающий нервное передергивание роман «Пенелопы Эш» о непослушных домохозяйках, — на самом деле это работа Макгрейди и его приятелей из редакции. Задуманная как пародия на дрянные бестселлеры, она быстро сама стала бестселлером. «Некоторые главы были слишком хорошими», - сказал изданию Time ошеломленный МакГрэди после того, как правда вышла наружу. «Мне пришлось работать изо всех сил, чтобы сделать их настолько плохими, чтобы их можно было использовать».

«Секс продаёт»: его пародия разошлась тиражом намного больше, чем его получившая приз книга «Голубь во Вьетнаме», которая была ответом Макгрейди на ястребиный вызов Джона Стейнбека . Заменив Стейнбека в Newsday, его колонки широко распространялись в США и за рубежом Newsday и Los Angeles Times Syndicate. Его работа была удостоена награды Overseas Press Club за лучшую интерпретацию международных отношений.

В статье от 22 мая 2012 года Боб Киллер рассказывает, что ему не нравились письма Стейнбека с войны, и он предложил ему поехать туда, чтобы написать серию под названием «Голубь во Вьетнаме». Идея понравилась издателю Биллу Мойерсу, бывшему пресс-секретарю LBJ. Получившиеся истории рассказывали ужасную правду о войне. Они также испортили отношения Гуггенхайма с его звездой Мойерс ". . . . . . "Когда люди говорят о Майке, на ум приходит эта книга, а не книга с голыми розыгрышами. Вьетнамская война была гораздо более смертоносной мистификацией, и Майк написал убедительно, чтобы разоблачить ее. На страницах Newsday о той ядовитой разобщающей войне Джон Стейнбек был категорически неправ. Майк Макгрейди был абсолютно прав. Это немалая эпитафия великой жизни».

Согласно книге Роберта Киллера Newsday A Candid History of the Respectable Tabloid, Wm Morrow & Co., как обман, так и его освещение усугубили разрыв между владельцем Newsday и его издателем Биллом Мойерсом, что в конечном итоге привело к продаже Newsday к Los Angeles Times и отставке Мойерса.

На следующий день после опубликования некролога в «Нью-Йорк Таймс» 15 мая 2012 г. в редакционной статье « Более страннее, чем вымысел» говорилось: «Странный успех мистера Макгрэди был продуктом своего времени, которое оказалось очень удачным для газеты. В частности, этот отдел новостей - Newsday 's в Гарден-Сити, Лонг-Айленд - представлял собой сплоченную группу мужчин и женщин, которые выиграли Пулитцеровскую премию и освещали весь мир. Фактически, плохой художественный проект мистера Макгрэйди был прерван репортажным туром по Вьетнаму, а затем стипендией Нимана в Гарварде. То, что он построил в последующие годы, - новостные статьи и колонки, обзоры фильмов и ресторанов - остается прекрасной работой, и все это на вершине славы из «Обнаженного пришёл незнакомец». 

Его следующая книга « Более страннее, чем обнаженная» или «Как писать грязные книги для удовольствия и выгоды», руководство, Wyden 1970. Майк Макгрэди рассказывает непонятную правду, скрывающуюся за обманом. Хотя это была шумная игра, намерения Макгрейди были смертельно серьезными. Достаточно серьезно, чтобы отклонить предложение о полумиллионе долларов за продолжение. 

В эпоху, когда на кухне предпочитали женщин, Майк Макгрейди продолжал бросать вызов статус-кво. Придумав слово «домашний муж», он на год поменялся ролями со своей женой. Этот эксперимент лег в основу его книги; Бумаги для кухонной раковины, моя жизнь в качестве домохозяина . Части книги были широко распространены газетами Newsday и Los Angeles Times. Изданный как Doubleday, так и New American Library, он впоследствии стал сокращенной книгой Readers Digest.

«Женщины смотрели на меня так, будто я пытался попасть в тюрьму», - сказал он в интервью Los Angeles Times в 1975 году. «Мужчины смотрели на меня, как на Бенедикта Арнольда ».

В книге «Lord of Publishing, Open Road 2013» легендарный литературный агент Стерлинг Лорд говорит нам, что «Майк МакГрейди не был обычным журналистом». Он также отмечает: «Хотя домохозяйство - обычное дело в двадцать первом веке, когда Майк писал книгу в 1975 году, он переезжал в неизведанную домашнюю жизнь». (Майк Макгрейди посвятил книгу своей дочери. )

Задевал нерв в его часто переиздаваемой статье Newsweek My Turn от 2 февраля 1976 года: "Let'em Eat Leftovers" можно найти во многих современных антологиях. Среди них Growing Ideas: Reader for Writers, Between Worlds, Reader, Rhetoric and Handbook и Discover Ideas: Anhology for Writers.

Женские проблемы никогда не были чужды Макгрэди, в статье 9, предложенной его дедом Фрэнком Робинсоном в 1911 году в законодательный орган штата Вашингтон в качестве кандидата от фермеров-лейбористов, говорилось:

20 мая 2012 года газета Los Angeles Times написала: «Его опыт смены ролей с женой превратил его в феминистку, что, возможно, повлияло на его решение написать две книги со звездой« Глубокой глотки » Линдой Лавлейс : испытание (1980) и из кабалы (1986) «, в которых подробно злоупотребления, которые она пережила в порноиндустрии. 

Он так же опередил свое время, как и его дед. Люди были не готовы к истории Линды Лавлейс, пока Глория Стайнем не вмешалась со статьей в MS Magazine после публикации « Испытания ». Ordeal стала международным бестселлером и превратила Линду в феминистскую героиню женского движения, выступая против порнографии на правительственных слушаниях, феминистских группы и колледжах. Лавлейс позже свидетельствовал перед комиссией в 1986 году генерального прокурора США по порнографии. А Глория Стайнем написала вступление ко второй книге « Из рабства» .

В то время как Ордил был в списке бестселлеров, его брат, известный научный писатель, присоединился к нему в списке. Журнал «People» от 8 июня 1980 г. отметил: «Вот один для книги: одновременные бестселлеры братьев МакГрэйди» «Сестры Бронте и братья Во добились успеха как писатели, но Пэт и Майк МакГрэйди сделали то, чего не сделали ни одни братья и сестры в истории выполнено - этой весной они одновременно вошли в список бестселлеров. . . " 

Между периодами написания книг и журнальных статей Макгрейди писал для Newsday . На переднем крае своей эпохи он оказал решающее влияние на культуру. Как обозреватель он переехал из Сельмы в Монтгомери, где участвовал в столкновениях на улицах Чикаго. Беседуя с писателями, политиками, звездочками и детьми, он прокомментировал жизнь, в том числе семейную, и выиграл Национальную премию хэдлайнера в категории «Постоянно выдающиеся колонки». Как иностранный корреспондент он окунулся в историю от Сайгона до Ханоя и выиграл премию Overseas Press Club. Обменивая шляпы позже в своей карьере, он просматривал рестораны для газеты. Его дни в Newsday начинались и заканчивались в качестве кинокритика газеты.

Его статьи хранятся в Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского университета.

Книги Майка МакГрейди 
 Испытание с Линдой Лавлейс. Лайл Стюарт / Citadel Press 1980, Bell Publishing 1980, Berkley Books 1981, Barricade Books 1989, Kensington Publishers 2006
 Out of Bondage with Linda Lovelace (предисловие Глории Стайнем) Лайл Стюарт 1986, Berkley Books 1987, Barricade Books 1989, Kensington Publishers 2006
 Голубь во Вьетнаме Funk & Wagnalls 1969
 Бумаги о кухонной раковине, My Life as a Househusband Doubleday 1975, New American Library 1976, Readers Digest 1976
 Незнакомец пришёл обнажённым, или Как писать грязные книги для развлечения и прибыли Wyden Books 1970
 Поваренная книга мужа Липпинкотт 1979
 Ленты мотеля Warner Books 1977
 Установление невиновности с Харви Аронсоном GP Putnam 1976, Berkley Books 1977
 Лучшие рестораны на Лонг-Айленде Citadel Press 1986
 Криминалисты Липпинкотт 1961
 Доктора джунглей Липпинкотт 1961
 Приключения скин-дайвинга с Джоном Дж. Флогерти Липпинкоттом 1962
 Whirling Wings с Джоном Дж. Флогерти Липпинкотт 1961
 Молодежь и ФБР с Джоном Дж. Флоэрти (предисловие Дж. Эдгара Гувера) Липпинкотт 1960
 The Bedside Playboy Идеальное Алиби с Джо Хикки Playboy Press 1963

Экранизации 
 Незнакомец пришёл обнажённым

Примечания

Ссылки 

Умершие в 2012 году
Родившиеся в 1933 году
Страницы с непроверенными переводами
Мистификаторы
Журналисты США